Luci Estertini (governador), procònsol a la Hispània Ulterior 
 Luci Estertini (llegat), llegat de Germànic Cèsar.